Nops mathani  — вид мелких пауков рода Nops из семейства . Южная Америка: Бразилия. Длина самки 7,5 мм.
Вид Nops mathani был впервые описан в 1893 году французским арахнологом Эженом Симоном (1848—1924). Таксон Nops mathani включён в состав рода Nops MacLeay, 1839 вместе с Nops coccineus, Nops sublaevis, Nops maculatus, Nops nitidus Simon, 1907 и другими видами и назван в честь Марка де Матана (Marc Hue de Mathan).

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Nops mathani.
 World Spider Catalog : Nops mathani Caponiidae (en)
 Фотография Caponiidae на americanarachnology.org

Nops
Животные, описанные в 1893 году
Паукообразные Южной Америки
Эндемики Бразилии
Таксоны животных, названные в честь людей
Таксоны, описанные Эженом Симоном